Czesław Makowski (1873-1921) - polski rzeźbiarz
 Czesław Makowski (1890-1968) - polski kolejarz, działacz komunistyczny
 Czesław Makowski (1920-2016), do 1972 r. Czesław Mackiewicz-Makowski - funkcjonariusz UB i SB, wiceszef wywiadu